Le elezioni comunali in Umbria del 1998 si tennero il 24 maggio (con ballottaggio il 7 giugno) e il 29 novembre (con ballottaggio il 13 dicembre).

Elezioni del maggio 1998

Perugia

Todi

Terni

Narni

Umbria
1998